Вита́лий Ива́нович Кру́тов:

 Крутов, Виталий Иванович (1938—2012) — советский и российский учёный-биолог, лесовод.
 Крутов, Виталий Иванович (1922—1994) — советский и российский учёный-теплотехник.